Ратленд ():
 Ратленд — графство в Англии.
 Ратленд — город в штате Вермонт (США).
 Ратленд — округ в штате Вермонт (США).
 Ратленд — тауншип в штате Миннесота (США).
 Ратленд, Фредрик — пилот британского ВМФ, агент Японии в США.